Schlegel (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Słupiec (Duits: Schlegel), een plaats in Polen

Personen
August Wilhelm von Schlegel, een Duitse schrijver
Friedrich von Schlegel, een Duitse schrijver
Hermann Schlegel, een Duitse ornitholoog en later museumdirecteur in Leiden.
Gustaaf Schlegel, een Nederlandse sinoloog
Leander Schlegel, een Nederlandse componist en pianist